Vingt-et-Un-Mars ou XXI-Mars ou 21-Mars, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

21 mars,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile ; dernière date possible, mais peu fréquente, pour l'équinoxe de mars.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places, de pays ou régions francophones, contiennent cette date sous diverses graphies en référence à des événements survenus à cette même date.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies en français 

Les principaux événements commémorés au travers de ces odonymes sont :

Au Canada,
 Le , un incendie détruisit 35 immeubles et jeta 75 familles à la rue, à Nicolet, au Québec.

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 21 de Marzo » ou « Veintiuno de Marzo »

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
Homonymie de toponyme
21